Футбольный клуб «Сельмаш»:

 «Сельмаш» (Харьков).
 Название клуба «Звезда» (Кропивницкий) в 1935—1945 годах.
 Название клуба «Трансмаш» (Могилёв) в 1988—1994 годах.